Margules est un patronyme hébreu séfarade porté notamment par :
De Hirsh Margules, un peintre américain ;
Ludwik Margules, un metteur en scène et acteur mexicain ;
Max Margules, un scientifique autrichien.

Voir aussi 
 Margolis
 Margulis

Homonymie de patronyme